Сары-Булак — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Сары-Булак — село в Манасском районе Таласской области.
 Сары-Булак — село в Жайыльском районе Чуйской области.
 Сары-Булак — село в Кочкорском районе Нарынской области.
 Сары-Булак (Ошская область)

См. также 
 Сарыбулак